Фишбах () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.

Входит в состав округа Виллизау. Население составляет 719 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1129.

Ссылки 
 Официальная страница